Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 84001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 lipca 2002 do 27 grudnia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

84001-84100

84101-84200

84201-84300

84301-84400

84401-84500

84501-84600

84601-84700

84701-84800

84801-84900

84901-85000

Przypisy 

Lista planetoid 084001-085000